

Toponyme 
 Kristel, village portuaire, situé sur la côte Méditerranéenne.

Prénom 
 Kristel Marbach, joueuse suisse de volley-ball.

Musique 
 Kristel, groupe malgache.

Patronyme 
 Sylvia Kristel, actrice et mannequin néerlandaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme